Damp er flere ting:
 Væske i gasform, herunder især
 Vanddamp – vand i gasform
 DAMP (diagnose) – en udviklingsforstyrrelse: Deficits in Attention, Motor control and Perception, som fejlagtigt ofte bliver sammenlignet eller sidestillet  med udviklingsforstyrrelsen ADHD
 Damp (Sydslesvig) – en by i Svans i Slesvig-Holsten
 Damp (gods) – et gods  i Sydslesvig